Routier es un término francés que puede referirse a:
 Routier: una localidad del departamento de Aude, en Francia.
 Routier: una red de restaurantes destinados a los routiers (camioneros) e incluidos en la guía Les Relais Routiers.
 Routier: soldado perteneciente a las Compañías Libres, ejércitos de mercenarios que operaban en Europa en la Edad Media y Renacimiento.